Brian Horrocks (1895 – 1985), général de corps d'armée britannique,
 Dylan Horrocks (né en 1966), auteur de bandes dessinées néo-zélandais,
 Jane Horrocks (née en 1964), actrice  britannique,
 Jeremiah Horrocks (c. 1619  - 1641), astronome britannique,
 (3078) Horrocks, un astéroïde nommé d'après Jeremiah Horrocks.